О местном вине см. Карминьяно (вино)
Карминьяно () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Прато.

Население составляет 13 238 человек (2008 г.), плотность населения составляет 343 чел./км². Занимает площадь 39 км². Почтовый индекс — 59015. Телефонный код — 055.

Покровителем коммуны почитается Архангел Михаил, празднование 29 сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.carmignano.po.it/

Ссылки 
 http://www.comune.carmignano.po.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/